И́горь Миро́нов:
 Миронов, Игорь Андреевич (род. 1960) — советский и российский регбист.
 Миронов, Игорь Геннадьевич (род. 1979) — российский политический деятель, менеджер, глава города Салават.